Bohnert steht für:

 Bohnert, Ortsteil der Gemeinde Kosel

Bohnert ist der Familienname folgender Personen:
 August Bohnert (1856–1940), württembergischer Oberbergrat
 Florian Bohnert (* 1997), luxemburgischer Fußballspieler
 Herbert Bohnert (1928–1994), deutscher Grafiker und Bildhauer
 Joachim Bohnert (* 1946), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marcel Bohnert (* 1979), deutscher Generalstabsoffizier und Autor
 Michael Bohnert (* 1963), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Robert Bohnert (* 1946), Luxemburger Philologe und Politiker (CSV)
 Thom Bohnert (* 1948), bildender Künstler
 Wilhelm Bohnert (1886–1956), deutscher Sägewerksbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Bonert